Вахитова — женская форма фамилии .
 Вахитова, Альфинур Зариповна (1931—2021) — башкирская поэтесса, журналистка, заслуженный работник культуры Башкирской АССР.
 Вахитова, Вероника Валлиулловна (род. 1998) — российская спортсменка, мастер спорта по водному поло.
 Вахитова, Юлия Венеровна (род. 1973) — российский микробиолог, педагог, член-корреспондент РАН (2016).